Benediction (englisch: Segnung) steht für:
 Benediction (Band), britische Death-Metal-Band
 Benediction (Film), britischer Spielfilm von Terence Davies (2021)
 Benediction, deutscher Titel Kostbare Tage, Roman von Kent Haruf (2013)